A Rádio Maisnova FM Pelotas é uma estação de rádio brasileira com sede em Pelotas, RS. Opera na frequência FM 94,5 MHz e é afiliada à Maisnova FM. Pertence à Fundação Cultural Princesa do Sul, parte integrante da Universidade Católica de Pelotas. Tem cobertura para mais de 21 munícipios do Sul do Rio Grande do Sul. Seus estúdios ficam no bairro Fragata, e sua antena de transmissão está no Centro da cidade.

História 
A Rádio Alfa, fundada em 1º de outubro de 1979, foi a primeira estação de rádio FM e som estéreo a operar na região sul do Rio Grande do Sul. Para funcionar, a rádio usava duas cartucheiras, dois vinis, dois cd players e um rolo.

Já fez a cobertura de eventos importantes da região, como a Fenadoce, realizada em Pelotas.

Em 13 de fevereiro de 2014, ocorreu sua grande mudança: a Alfa FM passa a integrar a Rede Maisnova FM, considerada a maior rede de rádios musicais do Rio Grande do Sul, sendo a décima primeira emissora da rede.

Referências 
UFRGS - Indústria Cultural no Interior do Estado (DOC)
SISCOM (Anatel)

Ligações externas 
 

Alfa FM
Estações de rádio fundadas em 1979
Universidade Católica de Pelotas